

Тасоткель — село, Жаркаїнський район, Акмолинська область
 Тасоткель — станційне селище, Меркенський район, Жамбильська область
 Тасоткель — село, Хромтауський район, Актюбинська область
 Тасоткель — село, Єскішуський сільський округ, Шуський район, Жамбильська область
 Тасоткель — село, Тасоткельський сільський округ, Шуський район, Жамбильська область